

Biografia 
Garstka, figlio del chitarrista professionista Greg Garstka, nacque a Hopwell, in Virginia, e crebbe a Westfield, Massachusetts, dove ebbe inizio la sua passione per la batteria all'età di 8 anni. A 12 anni iniziò a esibirsi insieme a suo padre, spaziando tra generi come il rock, blues, e reggae. A 14 anni Garstka incontrò il batterista Jo Sallins, che lo introdusse al Fusion, funk, jazz e alla musica latina, e sempre a 14 anni Sannis lo fece apparire nel suo DVD "Mr. Cool". All'eta di 16 anni, Garstka cominciò a prendere lezioni da Bob Gullotti. Nel 2006 pubblicò un EP con la band punk rock Backstab e nel 2007 uscì il suo primo album da solista, Heavy Volume, nel quale suonò con Joel Stroetzel dei Killswitch Engage, Chris Regan degli FNB e Jo Sallins. Dopo aver ottenuto il diploma, Garstka cominciò a frequentare il Berklee College of Music, partecipando contemporaneamente a un tour del gruppo Hip-hop Gokh-Bi System. Nel 2011 Garstka ottenne la laurea, e si trasferì a Los Angeles. Nello stesso anno apparve nel DVD Shed Sessionz Vol.3 del sito GospelChops.com. Poco dopo essersi trasferito a Los Angeles, Gartka divenne membro della band Animals as Leaders insieme ai chitarristi Tosin Abasi e Javier Reyes, dato che l'ex batterista del gruppo, Navene Koperweis, aveva da poco lasciato la band. Con gli Animals as Leaders Garstka ha pubblicato gli album The Joy of Motion nel 2014 e The Madness of Many nel 2016. Nel 2012 Garstka programmò le parti di batteria per l'EP Basal Ganglia della band Mestis, un progetto alternativo di Javier Reyes. Nel 2015 Garstka venne raffigurato nella copertina dell'uscita della rivista Modern Drummer.

Durante la sua carriera Garstka ha suonato con numerosi artisti, tra cui Rohn Lawrence, David Stolz, Tony Smith, Dough Johns, Toni Blackman, Derek Jordon e Evan Marien.

Equipaggiamento 
Garstka è sponsorizzato dalla Meinl, Remo, Vic Firth e dalla Tama, delle quali usa rispettivamente piatti, pelli, bacchette e batteria.
 Batteria (in ordine: larghezza x diametro in pollici) - kit Tama Starclassic in Acero/Bubinga con un rivestimento esterno di 6 mm in Cordia (personalizzata, ordinata e prodotta dall Tama)
 16x22 - Cassa
 7x10  -Tom
 7x12 - Tom
 12x14 - Floor Tom
 14x16 - Floor Tom
 Rullanti
 14" - Rullante Tama in Acero/Bubinga con 6 mm di rivestimento esterno in Cordia
 14" × 6.5" - Rullante Tama Bell Brass Reissue 
 14" - Rullante Brady Jarra
 14" - Rullante Ludwig Superphonic 
 Piatti - Meinl
 6" - Splash Byzance Brilliant 
 10" - Splash Byzance Traditional 
 8" / 10" - Stack Generation X Electro 
 13" - Charleston Byzance Extra Dry Medium
 14" - Charleston Byzance Vintage Sand 
 18" - Crash Byzance Extra Dry Dual 
 18" - Crash Byzance Jazz Extra Thin 
 18" - Crash Byzance Jazz Medium Thin 
 18" - Crash Byzance Traditional Extra Thin Hammered 
 20" - Ride Byzance Extra Dry Dual Crash
 21" - Ride Byzance Extra Dry Transition
 22" - Ride Byzance Extra Dry Medium 
 22" - Ride Byzance Vintage Pure 
 20" - China Byzance Extra Dry 
 18" / 16" - Stack modello Concept Artist - Matt Garstka Signature Fat 
 Pelli - Remo
 Rullante: Coated Powerstroke 77 (pelle battente) e Clear Ambassador (pelle risonante)
 Tom: Coated Vintage Emperor (pelle battente) e Clear Ambassador (pelle risonante)
 Cassa: Coated Powerstroke 4 (pelle battente) e Coated Emperor o Ambassador (pelle risonante)
 Altro
 Hardware Tama
 Doppio pedale Tama Iron Cobra HP900RWN Rolling Glide
 Bacchette Vic Firth modello Matt Garstka Signature

Discografia

Da solista 
 2018 – Outside the Square (con Louis de Mieulle)

Con gli Animals as Leaders 
 2014 – The Joy of Motion
 2016 – The Madness of Many
 2022 – Parrhesia

Collaborazioni 
 2012 – Mestis – Basal Ganglia
 2015 – Chon – Grow
 2015 – Louis de Mieulle – Stars, Plants & Bugs
 2015 – Mestis – Polysemy

Note

Collegamenti esterni